Le bureau du Conseil privé (BCP) est une instance gouvernementale dans plusieurs pays :
 bureau du Conseil privé, pour l’administration gouvernementale canadienne ;
 bureau du Conseil privé, pour l’administration gouvernementale britannique.